Чемпионат мира по фигурному катанию 2024 года — организованный Международным союзом конькобежцев (ИСУ) турнир, который планируется в крупнейшем городе Канады Монреаль с 18 по 24 марта 2024 года. Будут разыграны медали в мужском, женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

Место проведения 
В 2021 году ИСУ рассматривала шесть кандидатов на право проведения мирового чемпионата 2024 года. Предоставило ИСУ это право канадскому городу Монреаль. Конкурентами Квебекского города выступали столицы Болгарии (София), Венгрии (Будапешт), Чехии (Прага), Словакии Братислава и крупнейший американский город Сан-Хосе. ИСУ в одиннадцатый раз предоставил это право Канаде, Монреаль через 92 года во второй раз может принять мировой чемпионат.

Состав участников 
К соревнованиям допускаются фигуристы из стран, входящих в ISU, достигшие 16-летнего возраста на момент 1 июля 2023 года.

По итогам чемпионата 2023 года каждая страна вправе выставить в каждой дисциплине от 1 до 3 участников (пар). Национальные федерации (ассоциации) выбирают участников на основании собственных критериев, но заявленные участники должны достичь минимальной технической оценки элементов на международных соревнованиях, проводимых до чемпионата мира.

Примечания

Ссылки 
 Результаты

Фигурное катание
Фигурное катание в сезоне 2023/2024
Международные соревнования по фигурному катанию в Канаде
Фигурное катание
Чемпионаты мира в 2024 году